Мурзаков — русская фамилия.

Известные носители 
 Мурзаков, Валерий Николаевич (1940—2021) — советский писатель.
 Мурзаков, Меркурий Петрович (род. 1951) — предприниматель, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Мурзаков, Юрий Юрьевич (род. 1975) — казахстанский писатель польского происхождения.